Phänomenologie hat mehrere Bedeutungen:
 Phänomenologie, ein Grundbegriff der philosophischen Denkrichtung
 Phänomenologie (Methodik), der Begriff Phänomenologie im Sinne der Nutzung durch positive Wissenschaften
 Phänomenologie des Geistes ist das erste Hauptwerk des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel
 Phänomenologie (Astronomie).